Депп — фамилия. Известные носители:
 Депп, Александр Филиппович (1835—1889) — военный инженер, генерал-лейтенант, начальник инженеров действующей армии в русско-турецкую войну 1877—1878 годов.
 Депп, Джонни (род. 1963) — американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 Депп, Лили-Роуз (род. 1999) — актриса и модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.
 Депп, Павел Евгеньевич (1894—1918) — один из первых российских морских лётчиков, правнук Ф. Ф. Деппа. 
 Депп, Николай Александрович (1837—1904) — военный инженер, генерал-лейтенант (1896).
 Депп, Филипп Филиппович фон (1793—1855) — потомственный дворянин, действительный статский советник.

См. также 
 Деп